Kanton Neuvic může znamenat:

 Kanton Neuvic (Corrèze) – francouzský kanton v departementu Corrèze v regionu Limousin. 
 Kanton Neuvic (Dordogne) – francouzský kanton v departementu Dordogne v regionu Akvitánie